Jules Simon Troubat (1836-1914) est un littérateur français, né à Montpellier.

Biographie 
Il était le dernier secrétaire de Sainte-Beuve, l'un de ses exécuteurs testamentaires, et son légataire. Il a publié un certain nombre d'ouvrages posthumes de Sainte-Beuve, tels que sa Correspondance, une monographie inachevée sur Pierre-Joseph Proudhon, et trois volumes d'articles ayant contribué à l'origine aux Premiers lundis. Troubat lui-même a écrit :
 Souvenirs et indiscrétions (1875)
 Notes et pensées (1888)
 Souvenirs du dernier secrétaire de Sainte-Beuve (1890)
 Essais critiques (1902)
 Sainte-Beuve intime et familier (1903)
 Souvenirs sur Champfleury et le rélisme (1905)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en septembre 1836
Décès en juin 1914
Essayiste français du XIXe siècle
Essayiste français du XXe siècle
Décès à 77 ans